Kowalscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Kowalscy herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Kowalscy herbu Jasieńczyk – polski ród szlachecki
 Kowalscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Kowalscy herbu Murdelio – polski ród szlachecki
 Kowalscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Kowalscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Kowalscy – górnośląska rodzina szlachecka nieznanego herbu